Монитор (от  «напоминающий, предупреждающий; надзиратель, надсмотрщик») может означать:

В технике 
 Монитор — класс артиллерийских бронированных надводных кораблей
 USS Monitor — американский военный корабль
 Аппарат, предназначенный для вывода графической, текстовой или звуковой информации:
 Дисплей — устройство для показа изображений, порождаемых другими устройствами (например, компьютерами).
 Прибор для контроля определённых параметров, которые нужно непрерывно или регулярно отслеживать, например, уровня радиации.
 Видеоконтрольное устройство (в телевидении — для контроля качества изображения, в системах видеонаблюдения — для наблюдения за контролируемым пространством).
 Студийный монитор — громкоговоритель в акустическом оформлении (акустическая система), небольшой мощности с идеально гладкой АЧХ, используемый в профессиональной звукозаписи для контроля баланса инструментов, качества исполнения (во время записи), качества звука.
 Сценический монитор — акустическая система, используемая обычно в концертной деятельности для создания на сцене или в других озвучиваемых помещениях дополнительного звукового поля, необходимого для ориентации исполнителей в музыкальном звучании.
 «Монитор» — российский космический аппарат, предназначенный для осуществления оперативного наблюдения поверхности Земли в полосе захвата от 90 до 160 км с пространственным разрешением от 8 до 20 м.

В информатике 
Класс управляющих программ, осуществляющих мониторинг:
 Монитор — высокоуровневый механизм взаимодействия и синхронизации процессов, обеспечивающий доступ к неразделяемым ресурсам.
 Монитор — интерактивная программа, позволяющая управлять компьютером на низком уровне
 Монитор — программа, часть управляющей программы операционной системы, реализующая управление одной из фаз вычислительного процесса на ЭВМ.
 Монитор виртуальных машин (гипервизор) — программа, осуществляющая распределение и координацию использования ресурсов ЭВМ виртуальными машинами.
 Диспетчер задач — управляющая программа, осуществляющая сбор информации о прохождении задач в системе.

Прочее 
 Научный сотрудник, координирующий клинические испытания лекарств, биопрепаратов или медицинского оборудования (см. Специалист по клиническим исследованиям)
 Старший учащийся, помощник учителя:
 в школах Белл-Ланкастерской системы взаимного обучения в XVIII—XIX вв. — непосредственно участвующий в учебном процессе
 в британских школах до 2-й половины XX века — выполняющий определенные рутинные задачи для класса или школы 
 в школах боевого искусства-танца капоэйра, в основном, в ветви этого искусства «режионал».
 Мониторы — надзирающий орган за высшими ответственными лицами в ордене иезуитов. («Черная гвардия Ватикана» Великович Л. Н. изд-во «Мысль» 1985 г.и.)
 Монитор — прибор, представляющий собой гибрид телевизора и видеокамеры, описанный в романе Джорджа Оруэлла «1984». Используется для слежки за гражданами.